El término centralización puede referir a:
 Centralismo, una doctrina política que promueve la centralización política o administrativa, contraria a la descentralización.
 Centralización del capital, fenómeno del capitalismo.
 Centralización, medidas usadas en análisis de redes sociales y teoría de grafos.